Sonntags geöffnet steht für:

 Sonntags geöffnet (Informationssendung), Sendereihe der ARD von 1975
 Sonntags geöffnet (Fernsehserie), Fernsehserie von RTL aus dem Jahr 1995